Slovo upír může mít několik významů:

Živočichové 
 upíři – podčeleď listonosovitých letounů (patřící do podřádu netopýrů) živících se krví teplokrevných živočichů.
 upír – společné české rodové jméno pro rody upírů
 Desmodus – upír obecný (Desmodus rotundus)
 Diaemus – upír bělokřídlý (Diaemus youngi)
 Diphylla – upír ptačí (Diphylla ecaudata)
 upír – alternativní české jméno pro netopýry jiných než výše zmíněných rodů:
 Erophylla sezekorni (listonos Sezekomův, upír Sezekomův)
 Lonchorhina aurita (listonos malý, upír malý)
 Phyllostomus hastatus (listonos velký, upír kopinatý)
 Pteropus vampyrus (kaloň malajský, upír jedlý)
 Vampyrum spectrum (listonos nosatý, upír řasonos)

Mýty 
 upír (nemrtvý)
 vampýr (strašidlo)

Filmy 
 Upír Nosferatu (film, 1922) – německý němý filmový horor z roku 1922
 Upír Nosferatu (film, 1979) – remake původního Upíra Nosferatu
 Upír z Feratu – český hororový film režiséra Juraje Herze z roku 1982
 Upír ve věžáku – česká rodinná komedie z roku 1979
 Upíři (film, 1915) – francouzský němý film z roku 1915
 Upíři (film, 1956) – italský film z roku 1956
 Upíři (film, 1998) – americký film režiséra Johna Carpentera z roku 1998
 Upíři (film, 1999) – španělsko-italský film z roku 1999
 Upíři (film, 2005) – americký film z roku 2005
 Upíři v bílém – americký film z roku 1932
 Upíři v Benátkách – italský film z roku 1986
 Slunce, úsvit a upíři – americký film z roku 1989
 Svatba upírů – český film z roku 1993
 Upíři, vlkodlaci a čarodějnice – americký dokumentární film z roku 1996
 Upíři 2: Nemrtví – americký film z roku 2002, pokračování filmu z roku 1998
 Upíři: Návrat – americký film z roku 2005

Ostatní 
 Václav Upír Krejčí
 Upír (subkultura)

Externí odkazy